Катаока () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Катаока Ситиро (1854—1920) — адмирал императорского военно-морского флота Японии. 
 Катаока, Тиэдзо (1903—1983) — японский киноактер до- и послевоенного периода.
 Катаока, Тэппэй (1894—1944) — японский писатель.
 Катаока, Харухико (род. 1952) — японский генерал, начальник штаба воздушных сил самообороны Японии.